David este un nume cu rădăcină ebraică (care se traduce prin „prieten” sau „iubit”) și care a fost purtat de eroul și regele biblic al Iudeei, apoi al Israelului unit. După numele său s-au numit persoane (nume proprii și de familie),evrei, creștini și musulmani, creații artistice care l-au înfățișat, locuri geografice, simboluri, instituții etc.

Nume de persoane
 David, rege evreu antic
 Sfântul David, patronul Țării Galilor
 David Komnenos (1459-1461), ultimul împărat al Trapezuntului (Bizanț)
 David Livingstone (1813-1873), cercetător englez al Africii
 David Hilbert (1862-1943), matematician german
 David Ben Gurion (1886-1973), om politic israelian
 David Levy (n.1945), astronom american
 David Zwilling (n.1949), schior austriac (campion mondial)
 David Knopfler (n. 1952), cântăreț, compozitor și chitarist britanic, co-fondator al formației Dire Straits
 David Copperfield (n.1956), scamator american

Alte referiri 
 David, una dintre sculpturile lui Michelangelo.
 David, oraș în Panama
 David di Donatello, numele unui premiu italian acordat pentru filme

Vezi și 
 Davidești (dezambiguizare)
 Davideni (dezambiguizare)